William McLaren House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William McLaren House (Idaho), ID-Nr. 82005196
 William McLaren House (Montana), ID-Nr. 91000756